Pierwszy rząd Marka Belki, rząd polski od 2 maja do 11 czerwca 2004
 Drugi rząd Marka Belki, rząd polski od 11 czerwca 2004 do 31 października 2005